Венская конвенция по контролю и клеймению изделий из драгоценных металлов (, ) — международная конвенция, направленная на упрощение международной торговли изделиями из драгметаллов (в том числе и из нескольких драгметаллов, хотя не все страны-члены принимают их).

Конвенция была подписана в ноябре 1972 года и вступила в силу в 1975 году.

Суть
Конвенция контролирует лишь качество и клеймение драгметаллов в изделиях, не вдаваясь в вопросы процедур безопасности хранения, влияния на здоровье и т.д.

Стороны Конвенции признают, что изделия из драгметаллов, соответствующие требованиям по пробе и помеченные знаком общего контроля, могут провозиться на их территорию без дополнительного контроля и маркировки.

Постоянный комитет
Конвенция предусматривает функционирование постоянного комитета, представляющего все страны-члены Конвенции через их представителей от соответствующих министерств (обычно торговли или финансов) и их пробирных лабораторий. Созыв происходит дважды год, один из них обычно происходит в Женеве.

Страны
Ратификантами являются следующие страны:

Наблюдатели:

Ссылки
Сайт

Международные договоры
Благородные металлы